Cosy steht für

 Cosy Verlag, 1927 in Salzburg gegründeter österreichischer Verlag, anfangs für Ansichtskarten
 Cosy-Krimi, auch: Cozy-Krimi, aus dem englischen stammendes Krimi-Genre

die Abkürzung COSY bezeichnet 
 Correlated Spectroscopy, Spektrentyp innerhalb der Kernspinresonanzspektroskopie, siehe zweidimensionale Kernspinresonanzspektroskopie
 Cooler Synchrotron, Kühlersynchrotron am Forschungszentrum Jülich, siehe Forschungszentrum Jülich #Kühlersynchrotron COSY
 Concurrent Operating System, ein Betriebssystem für Parallelrechner

COSY